Андро́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Андросова, Лидия Макаровна (1924—1943) — подпольщица, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Андросова, Наталья Николаевна (1917—1999) — праправнучка Николая I, жившая в СССР и России.

Двойная фамилия 
 Андросова-Ионова, Мария Николаевна (1864—1941) — автор и исполнительница якутского эпоса олонхо, фольклорист.